Озёрное — село в Енисейском районе Красноярского края России. Административный центр Озерновского сельсовета.

География 
Село Озёрное расположено на правом берегу в низовьях реки Кемь. Находится вблизи западных окраин Енисейска, в 5 км от центра города. Село почти полностью окружёно лесными массивами.

На востоке рядом с селом находится городской микрорайон Аэропорт (отделён от села полосой леса шириной 150—300 м), за ним находится аэропорт Енисейск.

В селе около 10 улиц, главная из них — Ленинградская, являющаяся частью автодороги, проходящей от Енисейска к мосту через Кемь в 2 км к западу от села (на Усть-Кемь, Анциферово, Плотбище, Пировское).

Население

Примечания 

Населённые пункты Енисейского района